Manuel Iturri – ex calciatore argentino
 Simón Iturri Patiño – imprenditore boliviano